Levant poate fi:

 Levant, regiune geografică parte din Orientului Mijlociu
 Levantul, operă literară a autorului Mircea Cărtărescu

Altele 
 Levănțică, gen de plante
 Levante UD, echipă de fotbal din Spania